Skoumal ist der Familienname folgender Personen:

 Petr Skoumal (1938–2014), tschechischer Komponist, Liedtexter und Pianist
 Stefan Skoumal (1909–1983), deutscher und österreichischer Fußballspieler